Рододе́ндрон Ледебура (), или Мара́льник, рододендрон даурский — полувечнозелёный кустарник, вид секции Tsutsusi подрода Azaleastrum рода  семейства . Описан с Алтая. Тип в Санкт-Петербурге. Используется в качестве декоративного садового растения. Ветви продаются зимой для выгонки под названием «багульник».

Вид назван в честь Карла Христиана Фридриха фон Ледебура (1785—1851), немецкого ботаника на русской службе, автора первой полной флоры сосудистых растений России, участника ботанической экспедиции на Алтай.

История описания 
Рододендрон Ледебура до 1952 года объединялся с , русские ботаники никак их не различали. Давно находясь в культуре, растение обратило на себя внимание английских ботаников выше отмеченными особенностями и дважды было ими описано в качестве разновидностей Rhododendron dauricum и изображено в красках под названиями  и . А. И. Пояркова в 1952 году в 18-м томе Флоры СССР выделила растение в отдельный вид, которому она дала название  — Рододендрон Ледебура.

Распространение и экология 

По каменистым склонам гор, на каменистых россыпях, на скалах, в подлеске горных, преимущественно лиственничных, реже еловых лесов, по склонам берегов горных речек в лесной и субальпийской областях. Западная Сибирь (Алтай); Приморский край, горы Сихотэ-Алинь, Восточная Сибирь (Саяны, хребет Танну-Ола, горы по Енисею); северо-запад Монголии.

Рододендрон Ледебура эндемичен для Алтая, Саян и прилегающим к последним гор и не заходит в область распространения рододендрона даурского.

Ботаническое описание 
Полувечнозелёный ветвистый густолиственный кустарник высотой 0,5—2,0 м с направленными вверх ветвями. Кора стволов и ветвей тёмно-серая. Побеги тонкие, красно-бурые, молодые железисто-чешуйчатые и короткоопушённые.

Листья яйцевидно-эллиптические, длиной 0,8—2,7 см, шириной 0,5—1,3 см, на верхушке тупые, нередко выемчатые, реже заострённые, сверху оливково-зелёные, блестящие, с рассеянными чешуйками, снизу бледнее, быстро становятся ржаво-бурыми, густо покрыты чешуевидными желёзками. Черешок в 3—5 раз короче листовой пластинки. Листья перезимовывают, сохраняются на растениях до отцветания, а затем опадают во время распускания новых листьев.Цветочные почки одиночные или по 2—3 в пазухах верхних листьев прошлогодних побегов, одноцветковые. Венчик розовато-фиолетовый, длиной 1,6—2,2 см, шириной 2,8—4,5 см, воронковидно-колокольчатый, рассечённый до 2/3 на эллиптические, не налегающие друг на друга доли. Чашечка маленькая, чешуйчатая, с короткими красноватыми долями, около 2 см в диаметре. Тычинок 10, их нити розовые, в нижней части покрыты волосками. Пыльники фиолетово-розовые. Завязь сплошь чешуйчатая, слегка пятигранная. Столбик голый, длиннее тычинок. Плод — продолговато-цилиндрическая коробочка длиной 0,7—1,0 см, на ножке длиной 0,5—0,7 см. Иногда встречается форма с белыми цветами.

Цветение в апреле-июле, плодоношение с августа; нередко наблюдается второе цветение в августе-сентябре — иногда обильное.

Рододендрон Ледебура от похожего на него рододендрона даурского отличается цветками, более тёмно окрашенными в довольно интенсивный розово-фиолетовый цвет, и иной формы листьями, сверху тёмными оливково-зелёными, а снизу рано буреющими, а также тем, что значительная часть прошлогодней листвы сохраняется до весны (то есть вид является полувечнозелёным растением, в отличие от листопадного рододендрона даурского).

В культуре 

В культуре известен с 1780 года. По сравнению с рододендроном даурским более зимостоек. До последнего времени в садоводческой литературе считался вечнозелёной формой рододендрона даурского.

Устойчив к вредителям и болезням. Декоративен густой листвой и яркими цветками. Хорош в композиционных посадках. Ценится как одно из наиболее раннецветущих. Для культивирования в условиях сада растения высаживают в месте, защищённом от прямых солнечных лучей, желательно рядом с хвойными растениями (например, соснами). Рекомендуемая почвенная смесь — равные части торфа, песка и верхнего слоя почвы хвойных лесов. Растение предпочитает высокую влажность почвы и воздуха, поэтому требует, особенно в сухую погоду, частого полива и опрыскивания.

В Главном ботаническом саду РАН выращивается с 1961 года. В 15 лет кустарник имеет высоту 0,6–1,6 м, диаметр куста 20–120 см. Растёт довольно быстро (ежегодный прирост в среднем 10 см, максимальный — до 21,5 см). Первое цветение — с 4 лет, плодоношение — через год. Начало цветения рододендрона Ледебура наступает чаще всего в первых числах мая (редко в конце апреля), самый поздний срок начала цветения (10 мая) отмечался в 1971 и 1974 гг. Обычно же в этот срок происходит массовое цветение рододендрона Ледебура. Конец цветения по средней фенодате совпадает с 24 мая. В Москве он цветёт ежегодно, обильно. Средняя продолжительность цветения — около 21 дня, редко 32–34 дня. Плоды созревают в сентябре. Размножают семенами (высевают их в декабре-феврале в тепличных условиях при 18–20 °С без заделки в почву), черенками, делением куста. Зимостойкость в условиях Москвы высокая. Укореняется 100 % летних черенков при обработке стимуляторами корнеобразования, без обработки — 75–77 %.

В условиях Нижегородской области относительно зимостоек. В неблагоприятные зимы подопревает.

Семена хранят в бумажных пакетах или в плотно закупоренных стеклянных сосудах в сухом неотапливаемом помещении. Всхожесть семян сохраняется 3 года. Всхожесть семян: лабораторная — 96 %, грунтовая — 97 %. Семена в стратификации не нуждаются.

Выдерживает зимние понижения температуры до −32 °С. Цветки легко повреждаются весенними заморозками. Осеннее цветение является распространенным явлением.

Ветки именно рододендрона Ледебура продают зимой в России под названием «багульник» для выгонки в домашних условиях.

Болезни и вредители

Туризм 

На Алтае цветение маральника связывают с открытием летнего туристического сезона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ледебура
Декоративные кустарники